Dürrhof bezeichnet:

 Dürrhof (Arnstein), Ortsteil der Stadt Arnstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Dürrhof (Burgebrach), Ortsteil des Marktes Burgebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Dürrhof (Dohma), Wüstung in der Gemeinde Dohma, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Dürrhof (Freudenberg), einen Stadtteil von Freudenberg, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Dürrhof (Rieneck), Ortsteil der Stadt Rieneck, Landkreis Main-Spessart, Bayern
Siehe auch:
 Dürrenhof
 Dürrenhofe